Hedman är ett svenskt efternamn, som också förekommer i Finland., Den 31 december 2021 var 5250 personer med efternamnet Hedman folkbokförda i Sverige. Finländsk offentlig statisk anger att den 12 april 2022 var 925 personer med namnet bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Hedman

 Abdon Hedman (1888–1971), filmmanusförfattare
 Abraham Hedman (1699–1766), företagare, och politisk agitator
 Annalena Hedman (född 1967), översättare, bibliotekarie och barnboksförfattare
 Anton Hedman (född 1986), ishockeyspelare
 Arne Hedman (född 1945), militär 
 Birger Hedman (1932–1975), arkitekt
 Birgitta Hedman (född 1936), statistiker
 Birgitta Kolmodin-Hedman (född 1937), professor i yrkesmedicin
 Clara Hedman (1892–1965), illusionist och bondkomiker
 David Hedman (född 1974), snowboardåkare och företagare
 Erik Hedman  (1883–1959), grafiker
 Frank Hedman (1917–1990), musikproducent och företagare
 Graham Hedman (född 1979), brittisk kortdistanslöpare
 Gustaf Adolf Hedman (1827–1906), grosshandlare och konsul
 Gustaf Erik Hedman  (1777–1841), finländsk målare
 Hanna Hedman (1934–2020), musikproducent
 Johan Hedman (född 1982), ishockeyspelare
 Johan Hedman (fotbollsspelare) (född 1987)
 Johan Gustaf Hedman (1800–1866), teckningslärare och konstnär
 John Hedman (1913–1994), målare och tecknare
 Kaj Hedman (född 1953), författare och kulturjournalist
 Karl Hedman (1864–1931), läkare och konstsamlare
 Kerstin Hedman (född 1948), konstnär
 Kurt Hedman (född 1944), politiker
 Lance Hedman Graaf (född 2000), thaiboxare, DJ och TV-profil
 Lars Hedman, flera personer
 Lars Hedman (arkitekt) (1928–2001), finländsk arkitekt, professor 
 Lars Hedman (friidrottare) (född 1967), trestegshoppare
 Lars Hedman (journalist) (född 1953), tidningsman
 Lorentz Hedman (1944–2001), chefredaktör
 Magnus Hedman (född 1973), fotbollsmålvakt 
 Magnus Hedman (konstnär) (född 1967), grafiker
 Maria Hedman Hvitfeldt (född 1964), regissör
 Märta Hedman (1883–1974), skådespelare
 Oscar Hedman (född 1986), ishockeyspelare 
 Pelle Hedman (1861–1933), illustratör och konstnär
 Peter Hedman (född 1966), fotbollsspelare
Per Erik Hedman (född 1959), serieförfattare och illustratör
 Sigrid Hedman (1855–1922), spiritist
 Sten Hedman, flera personer
 Sten Hedman (1897–1982), tidningsman, Dagens Nyheter
 Sten Hedman (född 1942), tidningsman, Expressen
 Sten Johan Hedman (född 1937), skådespelare
 Ture Hedman (1895–1950), gymnast
 Veronica Hedman  (född 1969), mediechef och kommunikatör
 Victor Hedman  (född 1990), ishockeyspelare 
 Werner Hedmann (1926–2005), dansk regissör och fotograf

Referenser

Se även 
 Hedmanska gården – kulturminne i Malmö

Svenska efternamn
Efternamn i Finland